Kubuntu je uradna različica projekta Ubuntu.
Namesto namiznega okolja GNOME uporablja KDE.

Zgodovino različic

Galerija

Glej tudi 

 seznam Linux distribucij
 Linux
 odprta koda
 odprtokodna programska oprema
 prosto programje

Sklici

Zunanje povezave 

 Uradna stran projekta Kubuntu
 Kubuntu forum 
 Kubuntu na DistroWatch 
 Strojne zahteve 

Linux
Operacijski sistemi
Programska oprema leta 2005